|-
| 70201 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70202 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70203 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70204 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70205 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70206 - || || 5 de setembre, 1999 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 70207 - || || 4 de setembre, 1999 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| 70208 - || || 10 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70209 - || || 10 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70210 - || || 11 de setembre, 1999 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| 70211 - || || 12 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70212 - || || 12 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70213 - || || 12 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70214 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70215 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70216 - || || 14 de setembre, 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 70217 - || || 14 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70218 - || || 13 de setembre, 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 70219 - || || 15 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70220 - || || 13 de setembre, 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 70221 - || || 11 de setembre, 1999 || Saint-Michel-sur-Meurthe || L. Bernasconi
|-
| 70222 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70223 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70224 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70225 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70226 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70227 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70228 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70229 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70230 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70231 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70232 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70233 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70234 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70235 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70236 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70237 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70238 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70239 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70240 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70241 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70242 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70243 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70244 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70245 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70246 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70247 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70248 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70249 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70250 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70251 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70252 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70253 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70254 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70255 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70256 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70257 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70258 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70259 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70260 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70261 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70262 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70263 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70264 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70265 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70266 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70267 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70268 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70269 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70270 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70271 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70272 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70273 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70274 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70275 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70276 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70277 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70278 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70279 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70280 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70281 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70282 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70283 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70284 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70285 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70286 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70287 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70288 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70289 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70290 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70291 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70292 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70293 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70294 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70295 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70296 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70297 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70298 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70299 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70300 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
0